Елизавета Димитрова (); 28, июль 1962, Скопье, Северная Македония — северомакедонский историк искусства,византинист, профессор.

Биография 

Она закончила в 1986 Философский факультет в Скопье, получив награду Франца Мэннинга как лучший студент философского факультета за десятилетие 1976 - 1986 и лучший студент в Университет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье в 1986 г.

Она получила степень магистра Белградский университет в 1993 году и докторскую степень в 1998 году.

Приглашенный лектор в Университете Темпи - Аризона.С 1987 года работает на философском факультете в Скопье в должности профессора.

Научная работа 
В рамках своей научной работы она посвятила себя изучению искусства, культуры и социокультурных особенностей раннехристианской и византийской эпох. В этом контексте она расшифровала и впервые опубликовала программные, иконографические и художественные особенности керамических «икон» с сайта Виничко кале, которые в 90-х годах 20 века стали одной из главных археологических достопримечательностей в Европе.
Она расшифровала символику и иконографию важнейших церквей и монастырей Северной Македонии: (Нерези, Курбиново, Вељуса, Водоча, Црква „Св. Андрей“ - Матка, Марков монастырьи т. д.)
Она также работала на важнейших археологических объектах Северной Македонии — древнем городе Стоби, изучая фрагменты фресок и древний греческий город Гераклея Линкестис, изучая монументальные мозаики раннехристианского периода.

Со своими докладами она участвовала в 53 национальных и международных научных собраниях и была менеджером 29 международных проектов,,.

Опубликованные научные труды 

•	Керамические рельефы из крепости Виница, Скопье, 1993 г./Ceramic Reliefs of the Vinica Kale, Skopje 1995 

•	Древнейшие христианские символы, Скопье, 1995 г.

•	Терракота из Виницы, Скопье 2000

•	Средневековые фрески в Македонии, Скопье 2000 

•	Монастырь Матейче, Скопье 2002 

•	Macedonia. L’arte medioevale, Milano 2006/Византийская Македония, Скопье 2006 г./ Macedoine Byzantine. Histoire de l’Art Macédonien du IXe au XIVe siècle, Thalia, Paris 2006 (в соавторстве с С. Коруновский) 

•	Охрид - богатство мира, Скопье 2007

•	Семь памятников культуры в Скопье и регионе Скопье, Скопье 2009/Skopje. Seven Monuments of Art and Architecture, Skopje 2010 Les Arts Sacrès de Sept Monuments à Skopje et dans ses environs du XIIe au XIXe siècle, Skopje 2012

•	Охрид Sub specie aeternitatis, Охрид 2011 (в соавторстве с П. Кузьман)

•	Painting and Architecture in Medieval Macedonia, Skоpje 2011 (в соавторстве с С. Коруновский)

•	Матка. Культурное наследие, Охрид 2011 (в соавторстве с В. Лилчичем, К. Антевской и А. Василевским)

•	Тайна Виницы. Керамическая сокровищница из позднеантичной крепости /The Vinica Mystery. The Ceramic Treasuries of a Late Antique Fortress, Vinica 2012

•	The Painterly Horizons of the Frescoes of the Episcopal Basilica: Iconographic Design, Symbolic Configuration, Stylistic Modularities, Early Christian Wall Paintings from the Episcopal Basilica in Stobi, Stobi 2012

•	Македония. Культурно-исторические факты тысячелетия (один из авторов энциклопедии и редактор), Скопье, 2013 г.

•	Seven Medieval Churches in the Republic of Macedonia, Skопје 2014/ Семь средневековых церквей в Республике Македония, Скопье, 2015 г. (в соавторстве с Г. Велковым)

•	The Church of Saint Panteleimon at Nerezi, Skопје 2015/Церковь Святого Пантелеймона в Нерези, Скопье 2016

•	The Church of Saint George at Kurbinovo, Skопје 2016/Церковь Святого Георгия в Курбиново, Скопье 2016

•	The Church of the Virgin Eleoussa at Veljusa, Skоpje 2016/Церковь Пресвятой Богородицы Елеуса в Велюсе, Скопье 2016

•	 The Church of the Holy Mother of God at Matejče, Skопје 2016/Церковь Пресвятой Богородицы в Матейче, Скопье 2016

•	The Terracotta Relief Plaques from Vinica, Skопје 2016/Рельефная керамическая плитка от Виница, Скопье 2016 

•	Perception of Beauty (with co-authors), Rijeka 2017

•	Охридское архиепископство: история, культура, традиции, самобытность, Скопье 2018

•	Скопье. Восемь тысячелетий жизни, культуры, труда, Скопье. 2019 (в соавторстве с Д. Митревски, В. Лилчич Адамс и Э. Маневой)

•	Seven Medieval Churches in the Region of Pelagonia and Prespa, Skopje 2019

•	The Church of Saint Demetrius (King Marko’s Monastery) at Sušica, Skopje 2020/Церковь Святого Димитрия (Марков монастырь) в Сушице, Скопье 2020

•	The Church of Saint Andreas In the Gorge of Matka, Skopje 2020/Церковь Святого Андрея в каньоне Матка, Скопье 2020

•	и 120 научных работ, опубликованных в отечественных и зарубежных периодических изданиях.

Примечания

Ссылки 

 Проект: Најзначајните вредности од областа на културното и природно наследство на Република Македонија
 Folia Archaeologica Balkanica
 ВТОРА ЛЕТНА ШКОЛА СВ. КЛИМЕНТ
 Depiction of Saintly Images in Byzantine Mural Painting
 Libros de Elizabeta Dimitrova
 Publications »Dimitrova, Elizabeta«
 Most widely held works by Elizabeta Dimitrova

Византинисты
Искусствоведы